Lucy (2014), Luc Besson filmje
 AL 288-1 (Lucy), egy Australopithecus-egyed
 Amerikai Egyesült Államok
Lucy (Alabama)
 Franciaország
Lucy (Moselle), Moselle megye
Lucy (Seine-Maritime), Seine-Maritime megye
Lucy-le-Bocage, Aisne megye
Lucy-le-Bois, Yonne megye
Lucy-sur-Cure, Yonne megye
Lucy-sur-Yonne, Yonne megye